Härbel ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolaus Friedrich Härbel († 1724), schweizerischer Architekt des Barock
 Rodion Nikolajewitsch Härbel (1716–1780), russischer Ingenieur-General